Pan kan henvise til flere artikler:

 Pan – en græsk gud
 pan- – en forstavelse, der betyder al- (panarabisk, panamerikansk og mange andre)
 Panacea – vidundermiddel der kurerer alle sygdomme
 Pandemi – global epidemi
 Panteisme – "Gud er alt"
 Panteon – alle guder indenfor en mytologi

Astronomi 
 Pan (krater) - et krater på Jupiters måne Amalthea
 Pan (måne) – en af planeten Saturns måner

Tidsskrifter og litteratur m.v. 
 Pan (roman) - en roman af Knut Hamsun
 Pan (tidsskrift) - tysk kunsttidsskrift
 Panbladet – blad udgivet af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Musik 
 Panfløjte – et musikinstrument
 Pan (musikgruppe) – Dansk rockgruppe
 Pan (album) - et musikalbum fra 1970 med den danske gruppe Panr
 Pan (tyrkisk gruppe) – tyrkisk musikgruppe (Eurovision Song Contest 1989|Melodigrandprix 1989)

Film 
 Pan (film fra 1922) - en norsk film
 Pan (film fra 1995) – en film instrueret af Henning Carlsen fra 1995
 Pan (film fra 2015) - en amerikansk fantasyfilm

Barer og natklubber 
 Pan – navnet på flere barer/natklubber for homoseksuelle i Danmark
 Pan (København)
 Pan (Århus)
 Pan (Odense)

Teknologi 
 PAN (datanet) – Personal Area Network
 Pan (nyhedslæser) – fri software-computerprogram til læsning af Usenet-nyhedsgrupper

Andet 
 Pan, en hest, der vandt Epsom Derby i 1808
 Pan margarine - navnet på en af F.D.B.s margariner
 Pan (Liupanshui) - en kinesisk territorial enhed ligende et amt
 Pan (orientering) – en stor, århusiansk orienteringsklub
 Chimpanser – Pan er det videnskabelige navn for chimpanse-slægten.
 Peter Pan – En eventyrfigur fra J.M. Barrie's populære eventyr.